

Plaatsen 
Echt (Limburg), een plaats in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren
Echt (Schotland), een plaats in de Schotse regio Aberdeenshire

Overig 
Echt (band), een Duitse popgroep uit Flensburg
Huwelijk

Zie ook 
Onecht (doorverwijspagina)